Ише́евка — населённые пункты в России:

 Ишеевка — рабочий посёлок, административный центр Ульяновского района Ульяновской области.
 Ишеевка — посёлок в Белинском районе Пензенской области.

См. также 
 Ишеево